Площадь Черняховского:
 Площадь Черняховского — бывшее название площади В. Кудиркос в Вильнюсе.
 Площадь Генерала Черняховского — площадь в Воронеже.
 Площадь Черняховского — площадь в Черняховске.

См. также 
 Улица Черняховского